Hozier – debiutancki, eponimiczny album irlandzkiego piosenkarza i gitarzysty Hoziera, nagrany w stylistyce indie folku i soulu. Został wydany jesienią 2014 r. W Polsce album ukazał się 7 października 2014 i promowały go single: "Sedated" i "Take Me to Church" (który przyniósł Hozierowi popularność, z wymownym tekstem i wideoklipem sprzeciwiającym się nienawiści międzyludzkiej i homofobii). W Polsce album uzyskał status podwójnie platynowej płyty.

Lista utworów

CD1

CD2 (wersja deluxe albumu)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka albumu

Albumy muzyczne wydane w roku 2014